Johann Neudörffer ist der Name folgender Personen:

* Johann Neudörffer der Ältere (1497–1563), deutscher Schreib- und Rechenmeister 
 Johann Neudörffer der Jüngere (1543–1581), deutscher Schreib- und Rechenmeister